Каделл:

 Каделл, Фрэнсис — шотландский художник, член группы Шотландские Колористы.
 Каделл Дирнллуг — сын Кадеирна, короля Поуиса.
 Каделл ап Брохвайл — король Поуиса (773—808)
 Каделл ап Грифид — правитель королевства Дехейбарт в юго-западном Уэльсе.
 Каделл ап Родри — сын короля Гвинеда Родри Великого.
 Каделл ап Эйнион — сын Эйниона и таким образом племянник Маредида и внук Оуайна.